Duis ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Duis (1913–1991), deutsch-kanadischer Basketballspieler
 Thomas Duis (* 1958), deutscher Pianist und Hochschullehrer